Bright Star (musical), de Steve Martin e Edie Brickell, exibido na Broadway
 Bright Star (filme), de Jane Campion
 Bright Star Catalogue, catálogo astronômico